Hays kan syfta på:

 Hays, Kansas
 Hays, Montana
 Hays, North Carolina
 Hays, Texas

Se även 
 Hays County